Хаврута () может означать:
 Хаврута — традиционный метод изучения торы парами или небольшими группами.
 Хаврута — религиозная организация геев в Израиле.
  — ешива в Раанане.
  — программа распространения иудаизма.